OSL, Osl och osl kan stå för:

 Offentlighets- och sekretesslagen
 OSL, IATA-koden för Oslo flygplats, Gardermoen